Bananal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guaramirim (ort), Santa Catarina, 
 Bananal (kommun i Brasilien), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar